Cayo puede referirse a lo siguiente:

 Cayo.— Isla pequeña.
 Cayo (jurista).— Jurista romano de mediados del siglo II.
 Cayo (nombre).— Nombre propio.
 Cayo (papa).— Papa (283-296).
 Cayo (praenomen).— Praenomen de los antiguos romanos.

Enlaces externos